Лига чемпионов ОФК 2012/13, также О-лига 2013 () — 7-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК). Финальный матч состоялся 19 мая 2013 года. Победителем турнира стал «Окленд Сити», который получил право на участие в клубном чемпионате мира 2013.

Формат и участники 
В турнире принимают участие чемпионы 11 стран-членов ОФК, входящих в ФИФА, а также победитель регулярного чемпионата Новой Зеландии. В зависимости от результатов предыдущего розыгрыша, разные команды стартуют с различных стадий.

Квалификация

Предварительный раунд 
Предварительный раунд представлял собой однокруговой турнир, который прошел в Тонга

Раунд плей-офф 
Раунд плей-офф представлял собой один матч, который прошел в Тонга

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Финал

Ссылки 
О-лига на сайте ОФК 
Результаты на сайте soccerway.com
Результаты группового этапа и плей-офф на сайте ОФК 

Лига чемпионов ОФК
2012 год в футболе
2013 год в футболе